Сома́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Банон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04201.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 106 человек.

Климат

Экономика 
В 2007 году среди 54 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 35 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 64,8 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 35 активных работали 31 человек (17 мужчин и 14 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 19 неактивных 8 человек были учащимися или студентами, 4 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах (XVII век)
 Часовня Сен-Мишель, была построена после эпидемии чумы в 1720 году

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки